Arnaud Clement och Michael Llodra var regerande mästare, men kunde inte delta eftersom Llorda skadade vänsterarmen.

Daniel Nestor och Nenad Zimonjic vann med 7–6(12), 6–7(3), 6–3, 6–3 i finalen mot Jonas Björkman och Kevin Ullyett.

Seedning

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinal)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (Mästare)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Kvartsfinal)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Första omgången)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (Första omgången)
 Martin Damm /  Pavel Vízner (Första omgången)
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (drog sig ur eftersom Llorda skadade sig i sin vänstra arm)
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett ''(Final)

 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes ''(Semifinal)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Första omgången)
 Jeff Coetzee /  Wesley Moodie ''(Andra omgången)
 Marcelo Melo  /  Andre Sa ''(Tredje omgången, drog sig ur)
 Frantisek Cermak /  Jordan Kerr ''(Tredje omgången)
 Max Mirnyi /  Jamie Murray ''(Tredje omgången)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen ''(Tredje omgången)
 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut ''(Tredje omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Externa länkar
 Lottning
 Kvallottning

Herrdubbel